Agrupació de Joves de Benasau, agrupació d'electors de caràcter municipalista de Benasau, al Comtat
 Associació dels Jueus de Bèlgica, organisme per al control dels jueus creat pel l'ocupació alemanya nazi de Bèlgica
 Al Jazeera Balkans, cadena de televisió de notícies amb seu a Sarajevo, a Bòsnia i Hercegovina
 Astronomischer Jahresbericht, informe anual sobre astronomia publicat a Alemanya
 American Journal of Botany, revista científica especialitzada en botànica